

Presentación Previa 
Los argentinos Martín Alund y Horacio Zeballos fueron los campeones defensores, pero Zeballos decidió no participar en esta edición.

Alund disputó el torneo junto a Facundo Bagnis pero perdieron en la final ante sus compatriotas Guillermo Durán y  Máximo González por 6–3, 6–0.

Cabeza de serie 

 Martín Alund /  Facundo Bagnis (Final)
 Guido Andreozzi /  Eduardo Schwank (Primera ronda)

<li> Renzo Olivo /  Marco Trungelliti (Semifinales)
<li> Andrey Kuznetsov /  Rubén Ramírez Hidalgo (Baja)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de San Juan 2013